Kneib ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Kneib (* 1941), deutscher Politiker (CDU)
 Philipp Kneib (1870–1915), deutscher Theologe
 Thomas Kneib, deutscher Statistiker
 Wiktor Iwanowitsch Kneib (* 1980), russischer Rennrodler
 Wolfgang Kneib (* 1952), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Kneip
 Kneipp